Silva Xavier ist der Name von 

 Jaimerson Xavier, vollständig Jaimerson da Silva Xavier (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Tiradentes, vollständig Joaquim José da Silva Xavier (1746–1792), brasilianischer Freiheitskämpfer gegen die portugiesische Kolonialmacht und Nationalheld Brasiliens